

Населені пункти та їхні частини

 Ізабелін — гміна в Варшавському-Західному повіті Мазовецького воєводства
 Ізабелін — село в гміні Александрув-Лодзький Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Ізабелін — село в гміні Якубув Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Ізабелін — село в гміні Брудзень-Дужи Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Ізабелін — село в гміні Непорент Леґьоновського повіту Мазовецького воєводства
 Ізабелін — село в гміні Кшимув Конінського повіту Великопольського воєводства
 Ізабелін — село в гміні Брудзев Турецького повіту Великопольського воєводства
 Ізабелін — село в гміні Крамськ Конінського повіту Великопольського воєводства
 Ізабелін — село в гміні Клечев Конінського повіту Великопольського воєводства
 Ізабелін — частина села Навра в гміні Хелмжа Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ізабелін — частина села Дембове-Поле в гміні Сенно Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Ізабелін — колонія в гміні Сосновиця Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Ізабелін — колонія в гміні Юхновець-Косьцельни Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Ізабелін — осада в гміні Адамівка Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Ізабелін — лісова осада в гміні Ізабелін Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства

Примітки